Lingkar Selatan (Jambi Selatan), een plaats in Indonesië
Lingkar Selatan (Lengkong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing